Враните (Corvus) са род средноголеми птици от семейство Вранови (Corvidae).

Включва над 40 вида, разпространени са в умерените области на всички континенти, с изключение на Южна Америка. Повечето видове са с масивно тяло и здрави крака и клюн, обикновено черни или черни с бели или сиви шарки. Размерите им достигат до 70 сантиметра при гарвана Corvus crassirostris.

Видове 
 Род Corvus – Врани

Бележки